Países Baixos - chamado em neerlandês de Nederland, literalmente "país baixo"
Nederland (Texas)
Rádio Nederland

Desambiguação